GPN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Garden Point (Northern Territory) (Australia)